Meltzer puede hacer referencia a:

  Albert Meltzer, escritor inglés.
  Bernard D. Meltzer, jurista estadounidense, fiscal en los juicios de Núremberg.
  Brad Meltzer, escritor estadounidense.
  Donald Meltzer, psicoanalista estadounidense.
  Marlyn Wescoff Meltzer, programadora.